Чемпионат России по обратным шашкам — соревнование по обратным русским шашкам (поддавкам), проходящее ежегодно с 2011 года. Чемпионат проводят в форматах: классические, быстрые поддавки и блиц.

История 
Чемпионаты СССР и России по поддавкам проводились нерегулярно задолго до 2011 года. То под эгидой основанного в 1978 году Михаилом Юрьевичем Рощиным (1952 г.р.) московского клуба «Кипергань» (первоначальное название «Dambrete»; в основном, это были заочные турниры), то под эгидой Федераций шашек СССР и России. Заочные чемпионаты России по поддавкам в русские шашки, как и по поддавкам в других видах шашек и шахмат, проводятся под эгидой Академии шахматно-шашечного искусства (АШШИ, г. Санкт-Петербург).

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Итоги Чемпионатов: 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

Чемпионаты России по русским шашкам